Nikola Mektić e Mate Pavić erano i detentori del titolo e l'hanno difeso, battendo in finale John Isner e Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2, 6(6)-7, [12-10].

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (ritirati)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (Campioni)
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno) 
  Jamie Murray /  Michael Venus (primo turno) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarti di finale) 
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi /  Francesco Passaro (primo turno)
  Flavio Cobolli /  Francesco Forti (primo turno)

  Luca Nardi /  Lorenzo Sonego (secondo turno)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Alternate 

  Julio Peralta /  Franko Škugor (secondo turno, ritirati)

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2022